Inés Ferrer Suárez e Richèl Hogenkamp erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis ITS Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Renata Voráčová e Barbora Záhlavová-Strýcová che hanno battuto in finale Martina Borecká e Tereza Malíková 6–3, 6–4.

Teste di serie 

  Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Campionesse)
  Eva Birnerová /  Réka-Luca Jani (semifinali)

  Katarzyna Piter /  Ana Vrljić (semifinali) 
  Nadežda Kičenok /  Maryna Zanevs'ka (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ITS Cup 2013